Il Gruppo III Europa della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il terzo e ultimo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2010. Esso è parallelo al Gruppo III Africa. Due squadre vengono promosse al Gruppo II.

Nazioni partecipanti

Formula
Le undici nazioni partecipanti vengono suddivise in due gironi rispettivamente da 5 e 6 squadre ciascuno, in cui ciascuna squadra affronta le altre incluse nel proprio girone (Pool). Dopodiché le prime due classificate di ciascun girone disputano due eliminatorie ad incrocio, dove la prima del Pool A affronta la seconda del Pool B e viceversa. Le due squadre vincitrici vengono promosse al Gruppo II nel 2011. 
Le due terze si scontrano per il 5º e 6º posto, le due quarte per il 7° e 8°, le due quinte per il 9° e 10°, ma tali incontri servono puramente per le statistiche. L'ultima piazzata nel gruppo a 6 squadre è automaticamente classificata all'11º e ultimo posto totale.

Pool A

Islanda vs. Georgia

Malta vs. Lussemburgo

Malta vs. Andorra

Lussemburgo vs. Islanda

Andorra vs. Georgia

Malta vs. Islanda

Lussemburgo vs. Georgia

Islanda vs. Andorra

Malta vs. Georgia

Lussemburgo vs. Andorra

Pool B

Grecia vs. Albania

San Marino vs. Moldavia

Armenia vs. Montenegro

Grecia vs. Montenegro

Albania vs. Moldavia

San Marino vs. Armenia

Grecia vs. San Marino

Armenia vs. Moldavia

Albania vs. Montenegro

Grecia vs. Moldavia

San Marino vs. Montenegro

Albania vs. Armenia

Grecia vs. Armenia

Montenegro vs. Moldavia

Albania vs. San Marino

Spareggi 1º-4º posto

Grecia e Lussemburgo promosse al Group II

Finale 5º-6º posto

Finale 7º-8º posto

Finale 9º-10º posto

Voci correlate
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo I
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo II
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2010